Nationale Vergadering of Nationale Volksvergadering is in sommige landen de naam voor het parlement. Het kan ook een andere naam voor een constituante zijn (een vergadering voor het schrijven van een nieuwe grondwet) of voor een andere belangrijke vergadering.

 Nationale Volksvergadering (Algerije)
 Nationale Vergadering (Angola)
 Nationale Vergadering (Azerbeidzjan)
 Nationale Vergadering (Bataafse Republiek)
 Nationale Vergadering (Benin)
 Nationale Vergadering (Botswana)
 Nationale Vergadering (Bulgarije)
 Nationale Vergadering (Burkina Faso)
 Nationale Vergadering (Burundi)
 Nationale Vergadering (Cambodja)
 Nationale Vergadering (Centraal-Afrikaanse Republiek)
 Nationale Vergadering (Democratische Republiek Congo)
 Nationale Vergadering (Djibouti)
 Duitsland:
 Nationale Vergadering van Frankfurt (Frankfurter Nationalversammlung, 1848-1849) 
 Nationale Vergadering van Weimar (Verfassungsgebende deutsche Nationalversammlung, 1919-1920)
 Nationale Vergadering (Eritrea)
 Nationale Vergadering (Frankrijk)
 Nationale Vergadering (Gabon)
 Nationale Vergadering (Gambia)
 Nationale Vergadering (Guinee)
 Nationale Vergadering (Guyana)
 Nationale Vergadering (Ivoorkust)
 Nationale Vergadering (Kameroen)
 Nationale Vergadering (Kenia)
 Nationale Vergadering (Lesotho)
 Nationale Vergadering (Libanon)
 Nationale Vergadering (Madagaskar)
 Nationale Vergadering (Malawi)
 Nationale Vergadering (Mali)
 Nationale Vergadering (Mauritanië)
 Nationale Vergadering (Mauritius)
 Vergadering van de Republiek (Mozambique)
 Nationale Vergadering (Namibië)
 Nederland:
 Eerste Nationale Vergadering
 Tweede Nationale Vergadering
 Nationale Vergadering (Niger)
 Assembleia da República (Portugal)
 Nationale Vergadering (Republiek Congo)
 Sao Tomé en Principe: Assembleia Nacional
 Nationale Vergadering (Senegal)
 Nationale Vergadering (Servië)
 Assemblée Nationale (Seychellen)
 Nationale Vergadering (Soedan)
 Suriname: De Nationale Assemblée
 Nationale Vergadering (Tanzania)
 Nationale Vergadering (Togo)
 Nationale Vergadering (Tsjaad)
 Grote Nationale Assemblee van Turkije
 Nationale Vergadering (Zambia)
 Nationale Vergadering (Zimbabwe)
 Nationale Vergadering (Wit-Rusland)
 Nationale Vergadering (Zuid-Afrika)

Zie ook 
 Nationale Conventie (Frankrijk)
 Nationale Grondwetgevende Vergadering (Frankrijk)
 Nationale Raad (Zwitserland)
 Nationaal Volkscongres
 Volksvergadering
 Vergadering van Notabelen (Nederland)